Sándor Mihály (1874–1928) újságíró
 Sándor Mihály (1949–1987) labdarúgó
 Sándor Mihály (1956–) sporttörténész